Гёбль — фамилия. Известные носители:

 Гёбль, Маргрет (1938—2013) — немецкая фигуристка, выступавшая в парном разряде с Францем Нингелем.
 Гёбль, Полина (1800—1876) — жена декабриста Ивана Александровича Анненкова.